Ува — власна назва.

Топоніми

Ува (Португалія) — парафія.

Ува (селище) 
 Ува (річка) — притока Вали.
 Ува (станція) — залізнична станція.
 Ува-Тукля

Ува (Каліфорнія) — містечко.

Ува — провінція

Ува (Ехіме) — містечко.
 Ува (повіт) 
 Кіта-Ува
 Мінамі-Ува
 Ніші-Ува
 Хіґаші-Ува